Уильям Шекспир (1564—1616) — английский поэт и драматург, написавший около 38 пьес и 154 сонета, а также несколько других поэтических произведений.

Пьесы

Трагедии

Комедии

Хроники

Стихотворения и поэмы

Апокрифы

Примечания